Albrekt Fredrik av Preussen (), född 7 maj 1553 i Königsberg i Hertigdömet Preussen, död 28 augusti 1618 i Fischhausen i Hertigdömet Preussen, var hertig av Preussen från 1568 fram till sin död. Han var son till hertig Albrekt och hertiginna Anna Maria.

Biografi 

Albrekt Fredrik var son till den förste hertigen av Preussen, Albrekt och hans andra hustru Anna Maria. Han tillhörde därmed Brandenburg-Ansbachlinjen av huset Hohenzollern. Vid hans tillträde som regerande hertig vid 15 års ålder, efter faderns död 1568, tillsattes ett förmyndarråd.

Han gifte sig 1573 med Maria Eleonora, dotter till hertigen Vilhelm V och Maria av Österrike.

Albrekt Fredrik led av depression och förklarades som regeringsoförmögen efter att hans sinnestillstånd successivt blivit sämre under åren efter hans tillträde. 1577 tillsattes hans närmaste manlige släkting, markgreven Georg Fredrik, som administrator av den polske kungen Stefan Báthory. Georg Fredrik efterträddes 1603 som administrator av kurfursten Joakim Fredrik och 1608 av hans son Johan Sigismund, som även var Albrekt Fredriks svärson genom giftermål med dottern Anna av Preussen.

Albrekt Fredrik avled 1618 utan överlevande söner och efterträddes av svärsonen Johan Sigismund av Brandenburg, som därigenom förenade kurfurstendömet Brandenburg och hertigdömet Preussen i personalunion.

Familj 

Albrekt Fredrik gifte sig den 14 oktober 1573 med Maria Eleonora. Paret fick sju barn:

 Anna (1576–1625), gift 1594 med kurfurst Johan Sigismund (1572–1619)
 Marie (1579–1649), gift 1604 med markgreve Kristian (1581–1655)
 Albrekt Fredrik (född och död 1580)
 Sofia (1582–1610), gift 1609 med hertig Vilhelm Kettler av Kurland (1574–1640)
 Eleonora av Preussen (1583–1607), gift 1603 med kurfurst Joakim Fredrik av Brandenburg (1546–1608)
 Vilhelm Fredrik (1585–1586)
 Magdalena Sibylla (1586–1659), gift 1607 med kurfurst Johan Georg I (1585–1656)

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Huset Hohenzollern
Män
Födda 1553
Avlidna 1618
Personer från Königsberg
Hertigar av Preussen
Personer i Preussens historia